Арендал:

 Арендал — город и муниципалитет в фюльке Эуст-Агдер, Норвегия.
 Арендал — тауншип в округе Филмор, Миннесота, США.